Amanhã (revista), publicação de gestão, economia e negócios, Brasil
 Amanhã (1909), revista popular de orientação racional, Portugal
 Amanhã (série de livros) escrita pelo australiano John Marsden
 Amanhã (telejornal) da Rede Globo, Brasil

Música
 Amanhã (álbum de Guilherme Arantes) 
 Amanhã (É Amanhã), álbum da cantora portuguesa Suzana

Outros resultados
 Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Brasil
 Orquestra do Amanhã, projeto na favela de Heliópolis, São Paulo, Brasil
 Pioneiros do Amanhã, programa de televisão palestino exibido pela TV Al-Aqsa
 O Reino do Amanhã, minissérie no formato quadrinhos/banda desenhada publicada pela DC Comics

Ver também 

Desambiguação